Kabinett Facta steht für folgende Regierungen des Königreichs Italien:

 Kabinett Facta I, 57. Regierung des Königreichs Italien (1922)
 Kabinett Facta II, 58. Regierung des Königreichs Italien (1922)